Bennekom steht für:
 Bennekom (Gelderland), ehemalige niederländische Gemeinde in der Provinz Gelderland

Personen:
 Cissy van Bennekom (1911–2005), niederländische Schauspielerin